Sabejczycy – starożytny lud z Półwyspu Arabskiego.
 Sabejczycy – jeden z wymienionych w Koranie Ludów Księgi, którego identyfikacja pozostaje niejasna.
 sabejczycy z Harranu – pogańska sekta politeistyczna, związana z neoplatonizmem i uprawiająca astrolatrię.

Zobacz też 
 sabeizm – kult gwiazd, uprawiany przez Sabejczyków